

Чашкан — селище, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область
 Чашкан — станційне селище, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область